2. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody sportowe dla lekkoatletów do lat 19, które rozegrano od 24 do 26 sierpnia 1973 w Duisburgu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

1973 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Niemczech
1973
Sport w Duisburgu